Piaseczniki – nowela George’a R.R. Martina
 Piaseczniki – zbiór opowiadań George’a R.R. Martina